Dobrzyński – polskie nazwisko

Osoby noszące nazwisko Dobrzyński 
 Adam Dobrzyński – polski lekkoatleta,
 Andrzej Dobrzyński (dyplomata),
 Barbara Dobrzyńska – aktorka,
 Ignacy Feliks Dobrzyński – polski pianista i kompozytor, dyrygent i pedagog,
 Jan Dobrzyński – polski polityk, działacz PiS, wojewoda podlaski od 5 grudnia 2005 roku,
 Jerzy Jarosław Dobrzyński –  polski kompozytor muzyki rozrywkowej, aranżer, multiinstrumentalista,
 Leszek Dobrzyński 
 Ludwik Dobrzyński - polski fizyk
 Władysław Dobrzyński – polski lekarz, działacz społeczny zasłużony dla rozwoju polskiej spółdzielczości mieszkaniowej,
 Władysław Dobrzyński – polski działacz społeczny, senator w II Rzeczypospolitej.

W literaturze 
 Dobrzyńscy - polscy szlachcice, bohater zbiorowy mickiewiczowskiej epopei Pan Tadeusz.

Przypisy

Zobacz też 
 Dobrzański